Ивашковский сельский округ

Московская область 

 Ивашковский сельский округ Шаховского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Ивашковский сельский округ Гагаринского района

См. также 
 Ивашковский сельсовет